Irodalom
Psycho, Robert Bloch amerikai író regénye (1959)
Psycho II, Robert Bloch regénye (1982)
Psycho III (vagy Psycho House): Robert Bloch regénye (1990)

Filmek a Bloch-regények alapján
 Psycho, 1960-as amerikai thrillerfilm, rendezte Alfred Hitchcock, főszereplő Anthony Perkins
 Psycho 2. (Psycho II),1983-as amerikai thrillerfilm, rendezte Richard Franklin, főszereplő Anthony Perkins 
 Psycho 3. (Psycho III),1986-os amerikai thrillerfilm, rendező és főszereplő Anthony Perkins
 Psycho 4. – Ahogyan kezdődött (Psycho IV: The Beginning), 1990-es amerikai thrillerfilm, rendezte Mick Garris, főszereplő Anthony Perkins
 Psycho, 1998-as amerikai thrillerfilm, az 1960-as film remake-je, rendezte Gus Van Sant, főszereplő Vince Vaughn

További filmek
 Psycho (Псих / Pszich), 2020-as orosz televíziós sorozat, rendezte Fjodor Szergejevics Bondarcsuk, főszereplő Elena Ljadova
 Psycho, 2021-es indiai thrillerfilm, rendezte Birsa Dasgupta 
Zene

 Psycho (album)
 Psycho (Dixie D’Amelio-dal)
 Psycho (Lords of the Underground-dal)
 Psycho (Imelda May-dal)
 Psycho (Muse-dal)
 Psycho (Maisie Peters-dal)
 Psycho (Post Malone-dal)
 Psycho (Puddle of Mudd-dal)
 Psycho (Red Velvet-dal)
Lásd még
 Amerikai psycho (egyértelműsítő lap)